Johan Dijkstra (kunstenaar)
Johan Dijkstra (voetballer)